У таблиці нижче наведено список виробників дорожніх транспортних засобів, а саме — механічних транспортних засобів категорій L, M та N, а також причепів і напівпричепів до них, що відносяться до категорії O. Заводи-виробники у таблиці розташовані відповідно до присвоєних їм і зареєстрованих Національною Адміністрацією Безпеки Дорожнього Транспорту (NHTSA — США) міжнародних кодів виробника WMI,.

Див. також 
 Список марок автомобілів
 Автомобільна промисловість

Примітки 

Автобудівні підприємства
Списки підприємств
Списки:Техніка